Байкаловск — речная пристань и посёлок в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края России. Входит в состав сельского поселения Караул.

География 
Посёлок расположен в нижнем течении Енисея на его правом берегу на юго-западной оконечности Таймырского полуострова. Расположен в 2263 км от Красноярска, в 274 км от Дудинки и в 80 км от села Караул.

В районе Байкаловска Енисей распадается на большое количество рукавов, образованных множеством крупных островов, включая Бреховские, Никандровские, Сопочный и Насоновский.

Ближайшие населённые пункты, ранее входившие в состав Усть-Енисейского района: Левинские пески, Усть-Порт, Казанцево, Носок, Воронцово.

Транспорт 
Байкаловск соединён по суше зимником с ближайшими населёнными пунктами — Мунгуем и Караулом. Судоходство только с июня по октябрь.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение Караул 

Населённые пункты Таймырского Долгано-Ненецкого района